

Geografia 
 Chiavenna – comune italiano della provincia di Sondrio
 Chiavenna – torrente dell'appennino piacentino
 Chiavenna Landi – frazione di Cortemaggiore in provincia di Piacenza
 Villa di Chiavenna – comune italiano della provincia di Sondrio
 Val Chiavenna – regione alpina in provincia di Sondrio

Persone 

 Paolo Chiavenna – astronomo italiano 
 Gian Paolo Landi di Chiavenna – politico italiano

Altro 

 Hockey Club Chiavenna – squadra di hockey su ghiaccio di Chiavenna
 Rifugio Chiavenna – rifugio alpino